Karate steht für:

 Karate, Kampfkunststil
 Kempō Karate, japanischer Sammelbegriff für verschiedene Kampfkünste
 Karate (Band), amerikanische Indie-Rockband
 Karate (Babymetal-Lied), Lied von Babymetal